Бе́лые пески́ ():
 Белые пески — статистически обособленная местность в округе Дона-Ана штата Нью-Мексико, США
 Белые пески — ракетный военный полигон в США
 Белые пески — заповедник в США, окружён территорией ракетного полигона Белые пески
 Белые пески — американский фильм 1992 года.